Bedragaren kan syfta på:

 Bedragaren (bok) – en roman av Frederick Forsyth från 1991, originaltitel The Deceiver
 Bedragaren (1944) – en amerikansk film från 1944 i regi av Julien Duvivier, originaltiteln The Impostor
 Bedragaren (2008) – en svensk film från 2008
 Bedragaren (2012) – en amerikansk film från 2012 med originaltiteln Arbitrage

Se även 
 Bedrägeri
 Bedrägeri i svensk lag